Avanti! (tijdschrift) het dagelijks uitgegeven partijblad van de Socialistische Partij van Italië (PSI) en Mussolini, van 1896 tot 1993
Avanti! (album), een album van de Canadese muziekgroep Miriodor
Avanti! (film), een film uit 1972 onder regie van Billy Wilder
Avanti (film), een film uit 2012
Avanti (motor), een type motor
Avanti (schip, 1909)
Avanti (koninkrijk), een historisch land uit de oudheid in India, genoemd in de Veda's
Avanti '31, een voetbalvereniging uit Schijndel
Avanti Wilskracht, een voetbalvereniging uit Enschede
TTV Avanti, een Nederlandse tafeltennisclub uit Hazerswoude-Dorp
WMHC Avanti, een Nederlandse hockeyclub uit Winterswijk.
 Avanti (korfbal), een korfbalvereniging uit Pijnacker
Avanti (automerk), een van de Studebaker Avanti afgeleide auto
Studebaker Avanti, de laatste door Studebaker gebouwde auto
Avanti (groep) - zanggroep uit de jaren 80